Osoby o tym nazwisku:
 Adrià Gual – kataloński dramatopisarz i reżyser
 Marc Gual – hiszpański piłkarz